Weldon (Arkansas)
Weldon (Califórnia)
Weldon (Carolina do Norte)
Weldon (Illinois)
Weldon (Iowa)
Weldon Spring
Weldon Spring Heights

Desambiguações de topônimos